Барза́с — посёлок (до 2004 — посёлок городского типа), входит в состав Берёзовского городского округа Кемеровской области России.

Название происходит от кетских слов бар — «волк» и зас — «река».

Население —  чел. ().

География 
Расположен в месте впадения реки Шурап в реку Барзас (бассейн Оби). Станция железнодорожной ветки Топки—Анжеро-Судженск, в 52 км к северо-востоку от Кемерово.

Посёлок находится в таёжной зоне.

Климат резко континентальный. Наибольшая температура июля +25 — (+30С), самая низкая температура в январе −40С.

Транспорт 
Через посёлок проходит однопутная электрофицированная железнодорожная линия Топки — Анжеро-Судженск. В 3 км от посёлка расположена станция Барзас, а в полутора километрах остановочный пункт 94 км (около него имеется автобусная остановка) Западно-Сибирской железной дороги. Пассажирское сообщение по железной дороге с областным центром было представлено пригородными электропоездами сообщением Кемерово – Барзас (примерно до осени 2007 года), Кемерово – Анжерская – Тайга, Кемерово – Мариинск. С октября 2009 года и до 27 декабря 2009 года железнодорожное пассажирское сообщение осуществлялось лишь в виде электропоезда сообщением Кемерово – Мариинск – Кемерово три раза в неделю (по пятницам, субботам и воскресеньям). С начала 2010 года пассажирское железнодорожное сообщение на линии Кемерово – Барзас – Анжерская было полностью прекращено. Изредка через станцию Барзас проходят пассажирские поезда дальнего следования разового назначения (максимум два раза в год).

Помимо железной дороги, Барзас связан автобусным сообщением с городом Берёзовский (маршрут №102 Берёзовский — Барзас). На момент курсирования электропоездов автобусная остановка вблизи железнодорожного остановочного пункта 94 км была удобной пересадкой для жителей Барзаса, возвращавшихся из областного центра.

Примерно в 10 километрах к западу от посёлка проходит местная автомобильная дорога Кемерово – Анжеро-Судженск/Тайга, в 18 километрах южнее — федеральная автотрасса Р-255 «Сибирь» (Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск).

История 

История развития посёлка начинается с 1929—1930 годов: именно тогда начались работы по разведыванию и добыче барзасских сапромикситов (барзаситов, или сапропелитовых углей). Одновременно со строительством посёлка, получившего названия по речке Барзас, строились шахта, лесоперерабатывающее предприятие и социальная инфраструктура посёлка. Но несмотря на строительство железной дороги Кемерово-Барзас и 70-метровой шахты, экономического эффекта достигнуто не было. Шахту закрыли, а руководство шахты репрессировали.

1 июля 1934 года ВЦИК постановила преобразовать с присвоением ему соответствующего названия вновь возникший населённый пункт на Барзасских копях — в рабочий посёлок «Барзас».

С 20 января 1936 года до 14 июня 1956 года посёлок являлся центром Барзасского района Западно-Сибирского края, затем Новосибирской и Кемеровской областей.

В середине XX века на территории района находилось большое количество исправительных лагерей с ОЛПом в Барзасе.

Население

Экономика 
Лесная промышленность — лесхоз. Добыча щебня (Барзасский карьер).

30 ноября 1950 года Новосибирским управлением гидрометслужбы по плану развития сети была открыта гидрометеорологическая станция Барзас, которая существует и по сегодняшний день.

Здравоохранение 
На окраине посёлка, в лесном массиве, построен крупнейший в Западно-Сибирском регионе детский противотуберкулёзный санаторий «Таёжный».

Достопримечательности 
В посёлке имеется церковь вел. кн. Димитрия Донского. В посёлке установлен памятник в память о воинах, призванных из Барзасского района, погибших во время Великой Отечественной войны.
 В районе посёлка протекает река Барзас. Для охраны речных бобров образован "Барзасский заказник"

Улицы 

 1-я Рабочая ул.
 2-я Рабочая ул.
 27 Партсъезда ул.
 Береговая ул.
 В.Набережная ул.
 Весенняя ул.
 Вокзальная ул.
 Восточная ул.
 Восточный пер.
 Железнодорожная ул.
 Кедровая ул.
 Кирова ул.
 Кооперативная ул.
 Космический пер.
 Кузбасская ул.
 Ленина ул.
 Лесная ул.
 Лесопильная ул.
 Логовая ул.
 Ломоносова ул.
 М.Горького ул.
 Майская ул.
 Майский пер.
 Мира ул.
 Н.Набережная ул.
 Новая станция ул.
 Новая ул.
 Октябрьская ул.
 Покрышкина ул.
 Пушкина ул.
 Разина ул.
 Семафорная ул.
 Сибирская ул.
 Советская ул.
 Станция Барзас ул.
 Таёжный пер.
 Трудовая ул.
 Центральная ул.
 Чапаева ул.
 Чкалова ул.
 Шахтовая ул.
 Школьная ул.
 Южный пер.

Примечания 

Населённые пункты Берёзовского городского округа Кемеровской области
Бывшие посёлки городского типа Кемеровской области